ВПР:
 Высота принятия решения — авиационный термин.
 В.П.Р. — российский музыкант, автор песен в стиле реггей.
 Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина — путевая машина на железнодорожном транспорте.
 ВПР — Всероссийская проверочная работа.